De Kamer van Afgevaardigden (Italiaans: Camera dei Deputati) is het huis van afgevaardigden van het Italiaanse parlement. Ze heeft als standplaats Palazzo Montecitorio.

De Camera dei deputati heeft 630 leden waarvan er 475 direct worden gekozen via algemeen enkelvoudig kiesrecht. 155 leden zijn afgevaardigden van de diverse autonome regio's van Italië. De leden van de Camera dei deputati worden voor een periode van vijf jaar gekozen.

Volgens het Italiaanse kiesstelsel krijgt de grootste partij automatisch (minimaal) 55% van de zetels, oftewel 345 van de 630 zetels.

Volgens de Italiaanse grondwet van 27 december 1947, van kracht sinds 1 januari 1948, kent het Italiaanse parlement twee kamers, de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat van de Republiek. Volgens artikel 55 van de grondwet bezitten beide kamers identieke macht.

De belangrijkste functies van de twee kamers zijn:
 Verandering/aanpassing van de grondwet (art. 138)
 Wetgevende macht (art. 70)
 Indienen van een motie van wantrouwen tegen de zittende regering (art. 94)
 Controleren van de uitvoerende, wat o.a. inhoudt het recht op het houden van parlementaire enquêtes

Volgens artikel 82 kan iedere kamer afzonderlijk besluiten tot het instellen van ad-hoccommissies met dezelfde wettelijke macht als het parlement.

Soms vindt er een gezamenlijke zitting plaats van de twee kamers van het parlement, bijvoorbeeld bij de verkiezing van een nieuwe president, waaraan ook afgevaardigden van de provinciale raden deelnemen (art. 83). Ook de rechters van het hooggerechtshof (art. 135) en een derde van de leden van de hoge raad van de magistratuur (art. 104).

Resultaten in zetels na de verkiezingen van 2018

Resultaten in zetels na de verkiezingen van 2013

Resultaten in zetels na de verkiezingen van 2008 

Op 13 en 14 april werden de parlementsverkiezingen van 2008 gehouden. Silvio Berlusconi won de verkiezingen met zijn Volk van de Vrijheid, van Walter Veltroni van de Democratische Partij. Berlusconi vormde zijn derde regering.

Resultaten in zetels na de verkiezingen van 2006

Resultaten in zetels na de verkiezingen van 2001

Vroegere samenstellingen 
Deze lijst bevat de samenstellingen van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden bij het begin van elke legislatuur. Tijdens de legislatuur verandert deze samenstelling altijd en kunnen daarmee ook de machtsverhoudingen aanzienlijk verschuiven. Voor de verkiezingen sinds 1994 duidt de achtergrond van de partijnamen de coalitie aan waarin de partijen naar de kiezer trokken. Deze coalities worden niet noodzakelijk weerspiegeld in de regeringsvorming.

Grondwetgevende Vergadering (1946-1948)

I legislatuur (1948-1953)

II legislatuur (1953-1958)

III legislatuur (1958-1963)

IV legislatuur (1963-1968)

V legislatuur (1968-1972)

VI legislatuur (1972-1976)

VII legislatuur (1976-1979)

VIII legislatuur (1979-1983)

IX legislatuur (1983-1987)

X legislatuur (1987-1992)

XI legislatuur (1992-1994)

XII legislatuur (1994-1996)

XIII legislatuur (1996-2001)

XIV legislatuur (2001-2006)

XV legislatuur (2006-2008)

XVI legislatuur (2008-2013)

XVII legislatuur (2013-2018)

XVIII legislatuur (2018-...)

Externe link 
 Website

Wetgevende macht in Italië